

Aves
Dendroica
Parula pitiayumi
Mariquita-amarela
Mariquita-cinza
Mariquita-de-mascarilha
Mariquita-de-asa-amarela
Mariquita-de-cabeça-parda

Outros
Mariquita (Colômbia) - uma cidade colombiana.
Pedra da Mariquita

Desambiguação
Desambiguações de topônimos